Тилевцы  — топоним:

Беларусь 
 Тилевцы — деревня, Слободковский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Тилевцы — деревня, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область